Schlatt, commune du district de Vöcklabruck en Autriche ;
 Schlatt, commune du canton de Thurgovie, en Suisse ;
 Schlatt, commune du canton de Zurich, en Suisse ;
 Schlatt-Haslen, commune du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, en Suisse.